Kleinheinz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kleinheinz (1950–2018), österreichischer Schauspieler
 Franz Xaver Kleinheinz (1765–1832), österreichischer Komponist, Klavierpädagoge und Kapellmeister
 Markus Kleinheinz (* 1976), österreichischer Rodelsportler